Lőrincz Sándor (?–1950) katonatiszt, ezredes; koncepciós per áldozata lett
 Lőrincz Sándor (1954) labdarúgó (Pécsi MSC)
 Lőrincz Sándor (1965) újságíró, író
 Lőrincz Sándor (1967–2019) gitáros
 Lőrincz Sándor (1985–) színművész